Николай Демчинский:
 Демчинский, Николай Александрович (1851—1914) —  писатель, инженер путей сообщения, изобретатель фотомеханических способов репродуцирования.
 Демчинский, Николай Иванович (1910—?) — советский архитектор, автор проектов ряда сооружений Московского метрополитена.